Marreiros ist der Name von

 Carlos Marreiros (* 1957), portugiesischer Architekt
 Fausto Marreiros (* 1966), portugiesisch-niederländischer Eisschnellläufer
 Holneiker Mendes Marreiros (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Jamila Marreiros (* 1988), portugiesische Fußballspielerin
 Genival Marreiros de Oliveira (* 1977), brasilianischer Unternehmer und Politiker